Владимир Лейтнер (; 28 июня 1974, Жилина, Чехословакия) — словацкий футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
В футбол начал играть в школе ФК «Жилина». В 1992 году футболист подписал контракт с клубом и начал играть на профессиональном уровне. В 1996 году перешёл в трнавский «Спартак», за который отыграл 100 матчей и забил 4 гола. Также, вместе с клубом, Владимир выиграл кубок Словакии 1997/98. В 2004 году футболистом пополнился чешский клуб «Теплице». В сезоне 2002/03 Владимир вновь стал обладателем кубка в составе своей команды. В 2004 году Лейтнер подписал двухлетний контракт с банско-бистрицкой «Дуклой». С новым клубом футболист выиграл цоргонь-лигу в 2006 году. Летом того же года игрок подписывает контракт с родным клубом — «Жилиной». С ней Лейтнер выиграл чемпионат в 2007, 2010 и 2012 году.

Международная 
Провёл 21 матч за молодёжную сборную и 24 за основную.

Достижения 
 Спартак Трнава
 Кубок Словакии: 1998
 Суперкубок Словакии: 1998

 Теплице
 Кубок Чехии: 2003

 Дукла
 Кубок Словакии: 2005

 Жилина
 Цоргонь-лига: 2006/07, 2009/10, 2011/12
 Суперкубок Словакии: 2007, 2010

Ссылки 
 
 

Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Словакии по футболу
Игроки ФК «Жилина»
Игроки ФК «Спартак» Трнава
Игроки ФК «Теплице»
Игроки ФК «Дукла» Банска-Бистрица